Ford County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Ford County (Illinois)
Ford County (Kansas)

En verder naar:
Ford County (boek), een roman van John Grisham